Чемпионат Европы по художественной гимнастике — международное соревнование, проводимое Европейским гимнастическим союзом (UEG). Первый чемпионат состоялся в 1978 году.

Чемпионаты

Призёры

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

Медали в индивидуальном и групповом многоборье по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского гимнастического союза (UEG)
 Список Чемпионатов Европы на сайте Gymmedia

 
Соревнования по художественной гимнастике
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года